Donji Ružević je lahko:
 Donji Ružević 1 (Bosna in Hercegovina)
 Donji Ružević 2 (Bosna in Hercegovina)